Первый розыгрыш Кубка обладателей кубков УЕФА прошёл с 31 июля 1960 по 27 мая 1961 года. Победителем турнира стала итальянская «Фиорентина», переигравшая в финале шотландский «Рейнджерс». Розыгрыш стал единственным в истории турнира, финал которого состоял из двух матчей.

Организатором турнира стал комитет Кубка Митропы, а УЕФА официально признал его итоги в 1963 году. Из-за неофициального статуса турнира на момент проведения, в розыгрыше приняло участие всего десять клубов. Не все команды, принявшие участие в соревнованиях, являлись обладателями кубков своих стран.

Предварительный раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 
 Cup Winners' Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1960 году
Футбол в Европе в 1961 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА